LOL může být:

 akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) nebo lots of love (hodně lásky)
 LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008
 LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012
 LOL <(^^,)> – hudební album hudebníka Basshuntera z roku 2006
 League of Legends (zkratka LoL) – online MOBA videohra

jméno
 Lol Coxhill (1932–2012) – britský saxofonista

Externí odkazy